Это список знаменосцев, которые представляли Великобританию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Великобритания на Олимпийских играх

Примечания 

Списки персоналий Великобритании